Челябинск-Грузовой — станция первого класса Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги, расположена в городе Челябинске. Ближайшие железнодорожные станции: Шершни через 1 км, остановочные пункты: Пост 1120 км через 1 км, 7 км через 1 км.

Назначение 
Специализация станции: приём грузов в универсальных контейнерах транспорта массой брутто 20 тонн; выдача и приём грузов мелкими отправками с мест не общего пользования и с подъездных путей; приём повагонных отправок грузов с открытых площадок, выдача и приём грузов в универсальных контейнерах от 3 до 5 тонн и другое.

Происшествия 
 В 2018 году на станции в Челябинске протекла цистерна с соляной кислотой, она была отбуксирована на станцию Челябинск-Грузовой.

См. также 
 Челябинск-Главный
 Челябинск-Южный

Примечания 

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги